Vorkoeta (stad), een stad in Rusland
 Vorkoeta (rivier), de rivier waar deze stad aan ligt